Az 1962–1963-as magyar női röplabdabajnokság a tizennyolcadik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok három kört játszottak. A bajnokságot másfél év alatt játszották le, utána áttértek a tavaszi-őszi rendszerre.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1965

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag